

Codici 
 HUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Huế (Vietnam)

Linguistica 
 Hui – variante o dialetto della lingua cinese (non correlato all'etnia Hui)

Altro 
 Hui o anche Huízú – un gruppo etnico facente parte dei 56 gruppi etnici riconosciuti ufficialmente dalla Repubblica popolare cinese